

Cinema 
 Sydney (Hard Eight) – film del 1996 diretto da Paul Thomas Anderson

Geografia 
 Sydney – capitale del Nuovo Galles del Sud (Australia)
 Città di Sydney – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
 Sydney – comunità della Nuova Scozia (Canada)
 Sydney – fiume della Nuova Scozia (Canada)

Onomastica 
 Sydney – variante del nome proprio di persona Sidney

Televisione 
 Sydney – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1990
 Sydney – personaggio della serie televisiva Jarod il camaleonte
 Sydney Bristow – personaggio della serie televisiva Alias

Pagine correlate 
 Sidney
 HMAS Sydney